Попова Гора —  бывшее название пгт Красная Гора в Брянской области
 Попова Гора — деревня в Опочецком районе Псковской области, Болгатовская волость 
 Попова Гора — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость 
 Попова Гора — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, МО Пушкиногорье